Балтійський кубок (, , ) — ряд турнірів, що проводяться у Прибалтиці

 Балтійський кубок — футбольний турнір;
 Балтійський кубок (фігурне катання) — турнір з фігурного катання;
 Балтійський кубок (керлінг) — турнір з керлінгу;
 Балтійський кубок (шахи) — шаховий турнір;

Див. також 
 Балтійська ліга